Australian Open 2011 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 17–30 stycznia, na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 99. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Roger Federer. Williams, z powodu kontuzji stopy, na kortach w Melbourne nie wystąpiła.

Serena Williams razem z siostrą Venus były obrończyniami tytułu w deblu kobiet.

Amerykańscy bracia Bob i Mike Bryanowie byli obrońcami tytułu w grze podwójnej mężczyzn.

Tytuły w grze pojedynczej zdobyli Novak Đoković oraz Kim Clijsters, zaś w grze podwójnej tytuł z poprzedniego roku obronili Bob Bryan i Mike Bryan, a w turnieju pań najlepsze okazały się Gisela Dulko i Flavia Pennetta. Tytuł w grze mieszanej zdobyła para Katarina Srebotnik–Daniel Nestor.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Rezygnacje 
  Juan Carlos Ferrero
  Fernando González
  Serena Williams
  Zheng Jie
  Alona Bondarenko
  Ágnes Szávay
  Jarosława Szwiedowa

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2011